Attica ist der Name mehrerer Orte

in Kanada:
 Attica (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Attica (Arkansas)
 Attica (Georgia)
 Attica (Indiana)
 Attica (Iowa)
 Attica (Kansas)
 Attica (Michigan)
 Attica (Village, New York) im Wyoming County und im Genesee County
 Attica (Town, New York) im Wyoming County
 Attica (Ohio)
 Attica (Wisconsin)
 Attica Center (New York)
 Attica Junction (Ohio)

Filme:
 Attica (1974), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Cinda Firestone (1974) 
 Attica, deutscher Titel Attica – Revolte hinter Gittern, US-amerikanischer Fernsehfilm von Marvin J. Chomsky (1980) 
 Attica (2021), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Traci Curry und Stanley Nelson (2021) 

Sonstige Bedeutungen:
 Attica (Automarke), ehemalige Automarke von Bioplastic aus Griechenland
 Attica Group, eine Reederei aus Griechenland
 (1138) Attica, nach der griechischen Region Attika benannter Asteroid
 Attica Correctional Facility, ein Gefängnis in Attica (Wyoming County) im Bundesstaat New York
 Attica Mine, Mine im San Miguel County, Colorado

im NRHP gelistete Objekte:
 Attica Downtown Historic District, in Attica, Indiana, ID-Nr. 93000951
 Attica Main Street Historic District, in Attica, Indiana, ID-Nr. 94000581

Siehe auch:
 Attika, Begriffsklärung
 Atika, Zigarettenmarke